Le terme carnassier/ère peut faire référence à :
 le régime carnivore ;
 les poissons carnassiers ;
 les carnassières, dents destinées à déchirer la viande ;
 Les Carnassières, roman policier de Catherine Fradier;
 Carnassière, besace de chasseur.